MX (ang. mail exchange record) – jeden z rodzajów rekordów DNS
 MX (ang. Missile-X) – rodzaj amerykańskiego pocisku balistycznego